Людми́ла Васи́льевна За́йцева (род. 21 июля 1946 года (сама артистка утверждает, что родилась не 21 июля, а 21 ноября), хутор Восточный, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, СССР) — советская и российская актриса. Лауреат Государственной премии СССР (1983), народная артистка РСФСР (1989). Актриса снялась более чем в 60 кинокартинах,  многие из которых стали всенародно любимыми.

Биография 
Людмила Зайцева родилась 21 июля 1946 года на хуторе Восточном Усть-Лабинского района Краснодарского края. Воспитывалась матерью Ольгой Ильиничной одна. С детства мечтала об актёрской профессии. Переехала в Москву для того, чтобы поступить в школу-студию при МХАТ. После трёх безуспешных попыток, в промежутке между которыми Зайцева работала лаборанткой, штукатуром, уборщицей, а также, в 1965—1966 годах числилась во вспомогательном составе «Рязанского театра юного зрителя», поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1970 году.

С 1976 года состоит в труппе Театра-студии киноактёра.

Первой ролью Людмилы Зайцевой было эпизодическое появление в фильме Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Первую главную роль Зайцева сыграла в фильме «Здравствуй и прощай» (1972) Виталия Мельникова. В том же 1972 году в фильме «А зори здесь тихие» — второстепенную, но очень яркую, запоминающуюся роль: помкомвзвода сержанта Кирьянову. За роль в фильме «Праздники детства» (1982), снятом по рассказам Василия Шукшина, актриса была удостоена Государственной премии СССР. Среди других известных ролей — роль Пелагеи в картине «Кадкина всякий знает», главные роли в фильмах «Дождь в чужом городе», «Затерянные в песках», роль матери главной героини в «Маленькой Вере».

В послеперестроечные годы Людмила Зайцева почти не снималась в кино, и только в последние несколько лет она вернулась на киноэкраны. В 1997 году она с успехом сыграла роль Евдокии Лопухиной в драме Виталия Мельникова «Царевич Алексей», а затем Екатерину Иоанновну в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов».

Политическая позиция 
На выборах президента РФ в 1996 году была доверенным лицом Геннадия Зюганова, ездила в рамках его избирательной кампании с концертными бригадами по стране.

В 1998 подписала письмо комитета «За нравственное возрождение отечества» против художника Авдея Тер-Оганьяна, который обвинялся в разжигании религиозной вражды.

В 2013 году стала сопредседателем Оргкомитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвящённых 20-летию расстрела Съезда народных депутатов России и Верховного Совета РФ.

В 2022 году после начала военного вторжения России на Украину подписала обращение (от Калининградского отделения КПРФ) к украинскому народу, в котором руководство Украины, Польши и США обвиняются в фашизме и русофобии .

Личная жизнь 
С мужем — сценаристом и кинорежиссёром Геннадием Ворониным прожила более 30 лет. Овдовела в 2011 году. Дочь — Василиса (род. 1982), актриса. Трое внуков, одного из них зовут Серафим (род. 2010).

Признание и награды 
Государственные награды:
 Заслуженная артистка РСФСР (25.02.1980).
 Государственная премия СССР (1983) — за роль роль Марии Поповой в фильме «Праздники детства».
 Народная артистка РСФСР (10.07.1989).

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актёрскую работу» за роль в фильме «Воскресная ночь» (1977).
 Лауреат серебряной медали имени А. Довженко (1986) — за участие в фильме «Говорит Москва».

Фильмография 

 1972 — Печки-лавочки — Людмила, сестра Ивана Расторгуева
 1972 — Здравствуй и прощай — Александра Тимофеевна Ярмолюк
 1972 — …А зори здесь тихие — помкомвзвода сержант Кирьянова
 1973 — Цемент — Даша Чумалова
 1973 — По собственному желанию
 1974 — Москва, любовь моя — медсестра
 1974 — Ливень — Павла
 1974 — Ксения, любимая жена Фёдора — Валентина
 1974 — Второе дыхание — Татьяна
 1976 — Строговы — Анна Строгова
 1976 — Кадкина всякий знает — Пелагея Кадкина
 1976 — Долги наши — Тоня
 1976 — Двадцать дней без войны — Лидия Андреевна, актриса
  — Побег из тюрьмы — Капитолина
 1977 — По семейным обстоятельствам — обменщица с больным мужем
 1977 — Журавль в небе — Лиза
 1977 — Воскресная ночь — Зубрич Нина Антоновна
 1978 — Проводы — Лидия Горчакова, давняя любовь Старосельского
 1978 — В день праздника — Зинаида
 1979 — По следу властелина — Татьяна
 1979 — Дождь в чужом городе — Кира Андреевна
 1980 — Рассказ неизвестного человека — Полина, горничная
 1981 — Хочу, чтоб он пришёл — Мать Витьки
 1981 — Праздники детства — Мария Сергеевна Попова
 1982 — Остановился поезд — Тимонина
 1982 — Транзит — Клавдия
 1983 — Ураган приходит неожиданно — Березина
 1983 — Сказка о Звёздном мальчике — крестьянка
 1984 — Я за тебя отвечаю — Анна Антонова
 1984 — Лев Толстой — эпизод
 1984 — Затерянные в песках — Хозяйка
 1985 — Город невест — Одинцова
 1986 — Завещание — Серафима Евгеньевна
 1986 — Говорит Москва — Любовь Борисова, председатель райисполкома
 1988 — Маленькая Вера — мать Веры
 1990 — Сукины дети — Анна Кузьминична
 1990 — Мальчики — Агафья
 1991 — Летучий голландец — Марсевна
 1993 — Мечты идиота — председатель исполкома
 1993 — Маэстро с ниточкой — Нюра
 1994 — Кодекс молчания 2: След чёрной рыбы
 1997 — Царевич Алексей — царица Евдокия Лопухина
 1997 — На заре туманной юности — Пелагея Ивановна Кольцова
 2000—2008 — Тайны дворцовых переворотов — Екатерина Иоанновна Мекленбургская
 2001 — Саломея — Фёкла Семёновна Захолустьева
 2001 — На полпути в Париж — Пелагея
 2003 — Сель — Радушная хозяйка дома
 2003 — Оперативный псевдоним — Марья Петровна
 2004 — Даша Васильева. Любительница частного сыска (сезон 2, эпизод «Жена моего мужа»)
 2004 — Красная площадь — Вера Петровна Цвигун, вдова Семёна Цвигуна
 2004 — Ералаш (выпуск № 169, сюжет «Боевой дух») — Марья Васильевна, учительница литературы
 2007 — Агитбригада «Бей врага!» — Устинья Гавриловна
 2008 — Позвони в мою дверь — мать Павла
 2008 — Знахарь — матушка Меланья
 2008 — Русская жертва — мать Пахомова
 2008 — Мой осенний блюз — Галя, помощница Антонины Сергеевны 2009 — Ласковый май — бабушка Андрея Разина 2015 — Тихий Дон — Василиса Ильинична Мелехова, мать Григория 2017 - Восемь бусинок на тонкой ниточке - Марфа Документальные фильмы 
 «Людмила Зайцева. „Чем хуже — тем лучше“''» («ТВ Центр», 2016)

Примечания

Статьи 
 Людмила Зайцева на сайте Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова
 Статья на сайте «Русское кино»
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Члены Российского общенародного союза